Курган-Тюбе — топоним.

 Курган-Тюбе — название города Бохтар, областного центра Таджикистана до 2018 года.
 Курган-Тюбе — название аэропорта города Бохтар до 2018 года.
 Курган-Тюбе — административная единица в Бухарском эмирате.